Miejscowości w Polsce
Wg TERYT jest ich 5
 Smolice – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów
 Smolice – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków
 Smolice – wieś w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Zator
 Smolice – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Pakosławice
 Smolice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Kobylin

 Kolej
 Smolice − nieczynny przystanek kolejowy w Smolicach, w Polsce, w województwie wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim